Hildesheimer Straße ist die Bezeichnung für Verkehrswege in verschiedenen Orten sowie die Adresse und Teil der Bezeichnung etlicher beispielsweise denkmalgeschützter Objekte, speziell

Straßen:

 Hildesheimer Straße (Braunschweig)
 Hildesheimer Straße (Giesen), Hauptstraße in Giesen, Landkreis Hildesheim
 Hildesheimer Straße (Hannover), historische Hauptverkehrsstraße zwischen Hannover und Hildesheim
 Hildesheimer Straße (Laatzen)

Gebäude:
 Hildesheimer Straße 1 (Hannover), 1890 für Julius Benfey von Otto Bollweg und Ernst Grelle errichtetes ehemalige Wohn- und Geschäftsgebäude
 Hildesheimer Straße 24 (Hannover), Wohngebäude unter Denkmalschutz, Hannover-Südstadt
 Hildesheimer Straße 26 (Hannover), denkmalgeschütztes Wohnhaus in der Südstadt Hannovers

Friedhöfe:

 Soldatenfriedhof an der Hildesheimer Straße, ehemaliger Friedhof vor dem Aegidientor Hannovers
 Katholischer Friedhof vor dem Aegidientor, siehe St.-Johannis-Friedhof (Hannover-Südstadt)